Битлена́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Брюмат. До марта 2015 коммуна в составе кантона Брюмат административно входила в состав упразднённого округа Страсбур-Кампань.

Площадь коммуны — 2,13 км², население — 267 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 277 человек (2013), плотность населения — 130,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 292 человека, в 2012 году — 285 человек, а в 2013-м — 277 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 203 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 144 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности 70,9 %, в 1999 году — 80,7 %). Из 144 активных трудоспособных жителей работали 137 человек (76 мужчин и 61 женщина), 7 числились безработными (один мужчина и 6 женщин). Среди 59 трудоспособных неактивных граждан 16 были учениками либо студентами, 29 — пенсионерами, а ещё 14 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки